De Deense voetbalbeker 2015–16 (Deens: DBU Pokalen) was de 61ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 4 augustus 2015 en eindigde op donderdag 5 mei 2016 met de finale in het Parken Stadion (35.828 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Mads-Kristoffer Kristoffersen. Titelverdediger FC Kopenhagen won in eigen stadion de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-1 te winnen van Aarhus GF. Het beslissende doelpunt kwam in de 78ste minuut op naam van William Kvist.

Schema

Zie ook
Superligaen 2015/16
Deens voetbalelftal in 2015
Deens voetbalelftal in 2016

Bekervoetbal 2015/16
2016